Courcy kan syfta på:
 Courcy, Calvados
 Courcy, Manche
 Courcy, Marne